Stati Uniti d'America
Libertyville – città della Contea di Covington, Alabama
Libertyville – villaggio della Contea di Lake, Illinois
Libertyville – città della Contea di Jefferson, Iowa